Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2011 werd van 19 tot en met 27 maart 2011 gehouden in het Deense Esbjerg. Het lukte Duitsland niet de titel te verdedigen. Het waren de Zweedse dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 33ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en het eerste dat in Denemarken werd georganiseerd. Naast gastland Denemarken, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de andere landen uit de top zeven van het voorbije Europees kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap. Tsjechië, dat achtste was geworden, moest in een duel met Letland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Esbjerg mocht. Uiteindelijk won Tsjechië dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Zuid-Korea en China. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Aangezien enkel Canada en de Verenigde Staten zich inschreven, mochten zij zonder kwalificatietoernooi automatisch aantreden op het wereldkampioenschap.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 27 maart tussen Canada en Zweden. In een gelijkopgaande partij wisten de Zweden het zeil naar zich toe te trekken door in het tiende en laatste end twee punten te stelen. Dit leverde de Zweden hun achtste wereldtitel op. China won de strijd om de derde plaats van Denemarken.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 25 maart 2011, 09:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 26 maart 2011, 15:00 uur

Derde plaats 
Zondag 27 maart 2011, 10:00 uur

Finale 
Zondag 27 maart 2011, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Esbjerg 2011

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2011
Curling
Sport in Esbjerg